Caught in the Web (搜索, Sōusuǒ) est un film chinois réalisé par Chen Kaige, sorti en 2012.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original : 搜索, Sōusuǒ
 Titre français : Caught in the Web
 Réalisation : Chen Kaige
 Pays d'origine : Chine
 Format : Couleurs - 35 mm - Dolby Digital
 Genre : drame
 Durée : 117 minutes
 Date de sortie : 2012

Distribution 
 Gao Yuanyuan : Ye Lanqiu
 Chen Yao : Chen Ruoxi
 Mark Chao : Yang Shoucheng
 Wang Xueqi : Shen Liushu
 Chen Hong : Mo Xiaoyu
 Wang Luodan : Yang Jiaqi
 Chen Ran : Tang Xiaohua
 Zhang Yi : Zhang Mu

Liens externes 
 

Film chinois sorti en 2012
Film dramatique chinois
Film réalisé par Chen Kaige